Piotr Liszka (ur. 1951) – polski duchowny katolicki
 Piotr Liszka (ur. 1963) – polski żużlowiec